Мбаке () — один из 45 департаментов Сенегала и один из трёх департаментов в области Диурбель. Расположен на западе центральной части страны.

География 
Департамент Мбаке занимает площадь 2 243 км².

Административное деление 
Центр департамента — город Мбаке, который является также единственной коммуной. Департамент включает в себя 3 арондисмана (округа) Кель, Ндаме и Таиф, насчитывающие 15 сельских поселений.

Население 
По данным Национального агентства статистики и демографии Сенегала численность населения департамента в 2013 году составляла 929 764 человек. Большая часть населения департамента проживает в мегаполисе Туба, который здесь числится как сельская община мечети Туба, и в слившейся с ней столицей департамента Мбаке. В остальном департаменте живут едва ли 100 000 человек.

Примечания 

Департаменты Сенегала